

Токмово — село, Ковилкінський район, Мордовія
 Токмово — селище, Ковилкінський район, Мордовія